Hilber ist der Familienname folgender Personen:

 August Hilber (1908–1934), österreichischer Freiheitskämpfer
 Hermann Hilber (1910–1979), Inhaber des Lehrstuhls für Pädiatrie an der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität München 
 Johann Baptist Hilber (1891–1973), Schweizer Komponist und Kirchenmusiker
 Kathrin Hilber (* 1951), Schweizer Politikerin
 Regina Hilber (* 1970), österreichische Autorin
 Vinzenz Hilber (1853–1931), österreichischer Geologe und Paläontologe
Werner Hilber (1900–1989) Schweizer Bildhauer und Maler

Siehe auch:
 Hilbert